La Cité des hommes, série télévisée brésilienne (2000-2005)
 La Cité des hommes, film brésilien de Paulo Morelli (2007)